Предместье:

 Предместье — в средневековом городе находящиеся за городской стеной, примыкающие к городу, заселённые районы.
 Предместье — село, Предместянский сельский совет, Бучачский район, Тернопольская область, Украина.
 Предместье — художественный фильм 1989 года.